Il termine Parnassius Guccinii può avere vari significati.

La farfalla Parnassius mnemosyne guccinii.
L'album discografico di Francesco Guccini Parnassius Guccinii.